

События 

 События в жизни короля Англии Ричарда Львиное Сердце:
 Март — Ричард Львиное Сердце освобождён из плена за большой выкуп.
 13 марта — Ричард возвратился в Англию.
 30 марта — Ричард собрал совет в Ноттингеме, лишил должностей множество шерифов и комендантов и определил размер налога с рыцарей духовенства.
 Ричард примирился с братом Иоанном.
 Ричард поехал во Францию для войны с Филиппом Августом.
 1194—1199 — война Ричарда с королём Франции Филиппом за английские владения во Франции.
 Император Генрих VI примирился с Генрихом Львом.
 Смерть короля Сицилии Танкреда. Император Генрих VI вторгся в Италию и легко захватил Сицилию.
 1194—1197 — король Сицилии Генрих Гогенштауфен.
 Королём Кипра стал Амори де Лузиньян.
 Датчане напали на земли эстов.
 Лешек Белый стал краковским князем.
 Хорезм — шах Текеш разгромил Иракско-Сельджукский султанат и захватил почти весь Западный Иран.
 В Китае императора Гуан-цзуня заставили отречься от трона.
 Захвативший власть в Майяпане правитель незнатного происхождения Хунак Кеель вторгся в Чичен-Ицу и захватил город.
 После смерти Святослава Всеволодовича киевский престол перешёл к Рюрику Ростиславичу.
 Во Владимире началось строительство собора в честь Дмитрия Солунского.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1194 году
 Фридрих II (император Священной Римской империи)
 Рамбан
 Беренгария Португальская

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1194 году
 Леопольд V (герцог Австрии)
 Казимир II
 Ги де Лузиньян
 20 февраля — Танкред, король Сицилии.

См. также